Алексей Харитонов:
 
 Харитонов, Алексей Анатольевич (род. 1991) — российский легкоатлет, бегун.
 Харитонов, Алексей Анатольевич (1949—2021) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации (2000).
 Харитонов, Алексей Геннадьевич (род. 1977) — заслуженный мастер спорта России по Кудо, многократный призёр чемпионатов.